Her — многозначный термин. Может означать:
 Her, «Она» — американский художественный фильм 2013 года.
 Her, эр — старинная французская карточная игра.